

Geografia 
 Cubillo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Cubillo del Campo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Santa María del Cubillo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Edwin Cubillo – giocatore di calcio a 5 costaricano